

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Niesiołowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Niesiołowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca